Характерный символ генетической инженерии — это «спроектированный ребёнок» (англ. Designer baby). Предполагается, что генетики сначала определят "гены, ответственные за "такие свойства, как интеллект, рост, цвет волос, агрессивность или самооценка, а затем на основании этих знаний создадут «наилучшую» версию ребёнка.. Cпроектированный ребёнок — это ребёнок, генетический состав которого был выбран или изменён, для включения определенного гена или удаления генов, связанных с заболеванием. Сам процесс включает анализ человеческих эмбрионов для выявления генов, связанных с конкретными заболеваниями и характеристиками, и выбор эмбрионов, которые имеют желаемый генетический состав; другое название предимплантационная генетическая диагностика. Другие потенциальные методы, с помощью которых можно изменить генетическую информацию ребенка, включают непосредственное редактирование генома — генетического кода человека — до рождения. Этот способ редко используется, первый раз был в 2019 году, когда китайские близнецы Лулу и Нана были отредактированы как эмбрионы, что вызвало широкую критику.

Генетически измененные эмбрионы могут быть получены путем введения желаемого генетического материала в сам эмбрион или в сперматозоиды и/или яйцеклетки родителей; либо путем доставки нужных генов непосредственно в клетку, либо с использованием технологии редактирования генов. Этот процесс известен как инженерия зародышевой линии, он обычно не разрешается законом. Редактирование эмбрионов таким способом означает, что генетические изменения могут быть переданы будущим поколениям, и поскольку технология касается редактирования генов нерожденного ребёнка, процесс является предметом этических дебатов. В то время как некоторые учёные потворствуют использованию этой технологии для лечения заболеваний, другие высказывают опасения, что это может перейти в использование технологии для косметических модификаций и улучшения человеческих качеств, что может иметь неизвестные последствия для общества в будущем.

Известные случаи 
24 февраля 2015 года в США удалили ядра из оплодотворенных яйцеклеток женщине с нарушениями митохондриальной ДНК для лечения синдрома MELAS, заболевания, вызванного ненормальным митохондриальным геном, материнским геном, и в результате обнаружили нормальные митохондрии. Пересадив их в энуклеированные яйца женщины с ДНК, она создала оплодотворенную яйцеклетку с тремя генами и подтвердила технологию, предотвращающую передачу MELAS детям.

В эксперименте в августе 2017 года была предпринята попытка исправить гетерозиготную мутацию MYBPC3, связанную с гипертрофической кардиомиопатией у эмбрионов человека, с точным нацеливанием на CRISPR-Cas9. 52 % человеческих эмбрионов были успешно отредактированы, чтобы сохранить только нормальную копию дикого типа гена MYBPC3, остальные эмбрионы были мозаичными, где некоторые клетки в зиготе содержали нормальную копию гена, а некоторые содержали мутации.

25 ноября 2018 года Хэ Цзянькуй впервые объявил на YouTube, что его команда успешно создала первых в мире отредактированных по геному детей, Лулу и Нана. Официально представляя это достижение на Втором международном саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга три дня спустя, он сказал, что близнецы родились от генетически модифицированных эмбрионов, которые стали устойчивыми к ВИЧ. Его команда выбрала 8 пар, состоящих из ВИЧ-позитивных отцов и ВИЧ-негативных матерей, из Пекинской группы добровольцев. Во время экстракорпорального оплодотворения сперматозоиды были очищены от ВИЧ. Используя редактирование генов CRISPR / Cas9, они мутировали ген, называемый CCR5, который придает устойчивость к ВИЧ-инфекции. «People’s Daily» объявила результат «историческим прорывом в применении технологии редактирования генов для профилактики заболеваний».

См. также 
 Трансгуманизм
 Евгеника
 Генетически модифицированный организм
 Улучшение человека
 Генетическая инженерия
 Направленная эволюция (трансгуманизм)

Примечания 

Биоэтика
Трансгуманизм
Футурология
Генная инженерия
Репродукция человека
Новые технологии